Die ghanaische U-20-Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert Ghana im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft untersteht der Ghana Football Association und wird seit 2021 von Ben Fokuo trainiert. Der Spitzname der Mannschaft ist Black Princesses (deutsch „schwarze Prinzessinnen“).

Die Mannschaft tritt beim Afrika-Cup, den Afrikaspielen und der U-20-Weltmeisterschaft für Ghana an. Hinter Rekordsieger Nigeria zählt das Team mit sechs Halbfinal-Siegen beim Afrika-Cup zu den erfolgreichsten U-20-Nationalmannschaften in Afrika. Seit 2010 qualifizierte sich die ghanaische U-20-Auswahl für jede U-20-Weltmeisterschaft (zuletzt 2022), kam dort jedoch nie über die Gruppenphase hinaus.

Geschichte 
Das erste Spiel, das die neu gegründete U-20-Nationalmannschaft Ghanas absolvierte, geriet sofort in den Fokus der Öffentlichkeit. Im Viertelfinal-Hinspiel des U-20-Afrika-Cups 2006 zwischen Ghana und Kamerun (0:4) setzten beide Mannschaften Spielerinnen ein, die nicht spielberechtigt waren – für Kamerun liefen Spielerinnen mit ungültigen Visa auf, für Ghana hingegen zwei Spielerinnen, die aufgrund ihres tatsächlich höheren Alters nicht mehr für eine U-20-Auswahl berechtigt gewesen waren. Entsprechend wurden beide Mannschaften mit sofortiger Wirkung vom Turnier disqualifiziert.

Gegen Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum hat Ghana eine ausgeglichene Bilanz (2:0-Sieg gegen die Schweiz 2010 sowie 0:1-Niederlage gegen Deutschland 2012).

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

Africa-Cup

Afrikaspiele

Personen

Trainer 
  Abdul Mumuni Gamel (2007–2008)
  James Kuuku Dadzie (2009–2011)
  Robert Sackey (2011–2014)
  Bashir Hayford (2014)
  Mas-ud Didi Dramani (2015–2016)
  Yusif Basigi (2017–2021)
  Ben Fokuo (2021–)

Liste der Länderspiele

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballnationalmannschaft (Frauen)
Ghana Frauen
U 20 Frauen
Fussball U20 Frauen
Frauensport in Ghana